Henderickx peut être :
 Albert Henderickx (1900-1965), footballeur belge.
 Jean-Baptiste Henderickx (1856-1917), homme politique belge.
 Wim Henderickx (1962-2022), compositeur belge de musique contemporaine.

Homonymie de patronyme